Carpo
Carpo (mitologia)
Carpo (satélite)

Pessoas
Carpo de Antioquia - um antigo matemático grego
Carpo de Beroia - um dos setenta discípulos, citado no Novo Testamento em 2 Timóteo

Desambiguação